Luigi Manueli (n. 1953) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Manueli Kalou (n. 1988) – calciatore figiano, difensore

Pagine correlate 
Emanueli